Horvátország
Mala Gora falu Pregrada községben, Krapina-Zagorje megyében

 Szlovénia
Mala Gora falu Kočevje községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Mala Gora falu Zreče községben, Savinjska régióban